Suero ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspar Vílchez Suero (1934–2010), dominikanischer Politiker
 Israel Suero Fernández (* 1994), spanischer Fußballspieler 
 Pepe Suero (1947–2013), spanischer Sänger und Musiker